De Primera División 2002/03 was de 72e uitvoering van de hoogste betaaldvoetbalafdeling in Spanje.

Promovendi 
Gepromoveerd uit de Segunda División A waren Atlético Madrid, Recreativo Huelva en Racing Santander.

Eindstand 

Pos = Positie ; Wed = Wedstrijden ; W = Winst ; G = Gelijk ; V = Verlies ; DV = Doelpunten voor ; DT = Doelpunten tegen ; DS = Doelsaldo ; P = Punten

Uitslagen 
 

Groen : Thuisteam heeft gewonnen
Blauw : Gelijkspel
Rood : Uitteam heeft gewonnen

Topscorers 
De Pichichi-trofee wordt jaarlijks uitgereikt aan de topscorer van de Primera División. In 2002/2003 werd Roy Makaay topscorer met 29 doelpunten.

Records
Meeste overwinningen - Real Madrid, Real Sociedad en Deportivo de La Coruña (22x)
Minste wint - Rayo Vallecano (7x)
De meeste trekt - Málaga CF en Espanyol (13x)
Minste trekt - Racing Santander (5x)
De meeste verliezen - Racing Santander en Rayo Vallecano (20x)
Minste verliezen - Real Madrid (4x)
Hoogst aantal gescoorde goals - Real Madrid (86x)
Minste aantal doelpunten - Rayo Vallecano (31x)
De meeste tegendoelpunten - Deportivo Alaves (68x)
Minste aantal tegendoelpunten - Valencia (35x)

Zie ook
Copa del Rey 2002/03

Primera División
Competitievoetbal 2002/03